Vijfentwintig jaar na 'Amstelveen' was Nederland in 1998 opnieuw gastheer van het wereldkampioenschap hockey voor mannen. Het vierjaarlijkse toernooi, onder auspiciën van de wereldhockeybond FIH, werd gehouden in het voetbalstadion van FC Utrecht: het tijdelijk van een kunstgrasmat voorziene stadion Nieuw Galgenwaard.

Het evenement had plaats van donderdag 21 mei tot en met maandag 1 juni 1998, en werd gelijktijdig gehouden met het wereldkampioenschap voor vrouwen. Daarmee was 'Utrecht 1998' het eerste WK-dubbeltoernooi uit de geschiedenis. Het was tevens het eerste mondiale titeltoernooi sinds de opheffing, twee jaar eerder, van de buitenspel-regel. Titelverdediger was Pakistan, dat vier jaar eerder in Sydney voor de vierde keer wereldkampioen was geworden. Zes van de twaalf deelnemende landen plaatsten zich een jaar eerder in Maleisië via het WK-kwalificatietoernooi.

Selecties

{{Kolommen3|Kolom1=
Ronald Jansen (gk)
Bram Lomans
Leo Klein Gebbink
Erik Jazet
Tycho van Meer
Wouter van Pelt
Sander van der Weide
Jacques Brinkman
|Kolom2=
Piet-Hein Geeris
Stephan Veen 
Rogier van 't Hek
Jeroen Delmee
Bart Looije (gk)
Teun de Nooijer
Remco van Wijk
Jaap-Derk Buma
|Kolom3=
Bondscoach: Roelant Oltmans
Assistent: Maurits Hendriks
Manager: Aad Ouborg
Fysio: Henk van der Pijl
Fysio: Hans Tossijn 
Arts: Peter Verstappen 
Video: Roberto Tolentino
}}

Uitslagen

Eerste ronde 
 Groep A
 

 Groep B

Kruisingswedstrijden 

 Om plaats 9-12

 Om plaats 5-8

 Halve finales

Plaatsingswedstrijden

 Om de 11e/12e plaats

 Om de 9e/10e plaats

 Om de 7e/8e plaats

 Om de 5e/6e plaats

 Om de 3e/4e plaats

 Finale

Eindrangschikking

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met zes of meer treffers achter hun naam.
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:95%;" width="70%"
! № || Naam || Land || Goals ||  ||  
|- ! style="background:#FFD700;"
| 1 || Jay Stacy || Australië || 12 || ||
|-
| 2 || Bram Lomans || Nederland || 9|| ||
|-
| 3 || Kamran Ashraf || Pakistan || 7|| ||
|-
| 3 || Atif Bashir || Pakistan || 7|| ||
|-
| 3 || Song Seong-tae || Zuid-Korea || 7|| ||
|-
| 6 || Calum Giles || Engeland || 6|| ||
|-
| 6 || Xavier Arnau || Spanje || 6|| ||
|}

 Ereprijzen 
 Beste speler: Oliver Domke (Duitsland)
 Beste doelman: Ramon Jufresa (Spanje)
 Meest waardevolle speler: Shahbaz Ahmed (Pakistan)
 Fairplay Trophy:''' Duitsland

Externe links
 Officiële website
 Toernooi op Rediff.com
 Toernooi op Todor66.com

1998 mannen
Hockey in 1998
Hockey in Nederland
Sportevenement in Utrecht (stad)
Hockey 1998 mannen